Согратлинский сельсовет  — административно-территориальная единица и муниципальное образование, имеющее статус сельского поселения и находящееся в Гунибском районе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Согратль.

Население

Состав

Примечания 

Муниципальные образования Гунибского района
Сельские поселения Дагестана